Welsh voetbalelftal onder 21 (mannen)
 Welsh voetbalelftal onder 21 (vrouwen)